«Мамаша» () — американский ситком, стартовавший на канале CBS 23 сентября 2013 года. Главные роли в телесериале исполняют Анна Фэрис и Эллисон Дженни. Создателями сериала являются Чак Лорри, Джемма Бэйкер и Эдди Городецки.

Сериал получает позитивные оценки от критиков. Исполнительницы главных ролей неоднократно были номинированы на различные премии, а Эллисон Дженни даже выиграла премию «Эмми».

6 февраля 2019 года канал CBS решил продлить телесериал на 7 и 8 сезон. Премьера седьмого сезона сериала стартует 26 сентября 2019 года. Премьера восьмого сезона состоялась 5 ноября 2020 года на телеканале CBS. 17 февраля 2021 года телеканал CBS закрыл телесериал после восьмого сезона.

Сюжет 
Сериал рассказывает о жизни Кристи Планкетт (Анна Фэрис), одинокой матери, которая преодолела свою зависимость от алкоголя и наркотиков и пытается начать свою жизнь заново в городе Напа, Калифорния, который является центром американского виноделия. Она работает официанткой в ресторане и посещает встречи анонимных алкоголиков. Её мать Бонни Планкетт (Эллисон Дженни) также как и дочь, справилась с зависимостью от алкоголя и наркотиков и хочет наладить отношения с дочерью. Семнадцатилетняя дочь Вайолет (Сейди Кальвано), родившаяся, когда Кристи было всего 16 лет, ждет ребёнка от своего приятеля Люка. У Кристи также есть второй ребёнок — Роско, от бывшего парня по имени Бакстер. У Бакстера нет работы и он не платит алименты Кристи, а его планы о заработке денег связаны с продажей наркотиков.

Каждая серия показывает персонажей с разных сторон, их взаимоотношения и желание героев помочь друг другу в преодолении зависимостей.

В ролях

Основные персонажи 

 Анна Фэрис в роли Кристи Планкетт
Мать-одиночка, которая уже год как не пьёт и до сих пор борется с наркоманией и игроманией. Будучи трезвой, она стремится быть хорошим примером для своего сына Роско, и вернуть доверие своей дочери-подростка Вайолет, которая забеременела в первом эпизоде. Кроме того, она пытается сгладить острые углы в её отношениях с матерью Бонни, которая так и не научилась играть свою роль хорошо, и которая предпочтёт пойти и выпить, вместо того чтобы нянчиться с внуками. Кристи позже узнает, что её биологический отец сбежал от Бонни на Рождество, в день рождения Кристи, и находит человека с семьёй, у которого двое сыновей и своя автомастерская.
 Эллисон Дженни в роли Бонни Планкетт
Мать Кристи, циничный наркоман на реабилитации, который теперь радуется жизни. Она отчаянно пытается вернуть любовь и доверие её дочери, которую она не смогла правильно воспитать, когда та была ребёнком. Мать-одиночка, она предпочитает веселиться и пить, а не сидеть дома. Со временем, после терапии, Бонни удалось найти баланс и теперь она хочет его удержать, открывая Кристи её прошлое, в том числе, кто её настоящий отец и как его найти, а также её прошлую сторону карьеры в качестве наркоторговца.
 Сейди Кальвано в роли Вайолет Планкетт
Семнадцатилетняя дочь Кристи и старшая сестра Роско. Вайолет трудолюбива, умна и уверена в себе, хотя и расстроена своей матерью, у которой никогда не было времени, чтобы заботиться о своих детях и которая не выполнила свою материнскую роль, несмотря на то что в настоящее время она на протяжении долгого времени не пьёт. После того, как она забеременела от своего бойфренда Люка, Вайолет приняла решение отдать своего ребёнка на усыновление, потому что она чувствовала, что это был лучший способ разорвать порочный цикл её семьи и дать её ребёнку больше шансов, чем она, её мать, или её бабушка когда-либо имели. В течение 2 сезона, после короткой нисходящей спирали плохого поведения, Вайолет обручается с Грегори Маншником, профессором психологии в её колледже, но он разрывает помолвку после её рецидива.
 Нэйт Корддри в роли Габриэля
Менеджер ресторана, где работает Кристи. Женат на властной женщине, которая пугает его до ужаса, Габриэль и Кристи спят вместе, но позже Кристи заканчивает отношения, которые сам Габриэль часто и отчаянно пытается возобновить: они на короткое время возобновить свои отношения во втором сезоне, когда Кристи получает его работу. Он трудолюбивый, грамотный менеджер, но зачастую бывает унижен своими подчиненными, в частности, шефом Руди.
 Мэтт Л. Джонс в роли Бакстера
Бывший муж Кристи и отец Роско. Милый и очаровательный, но очень ненадёжен. Он не в состоянии поддерживать серьезные отношения или удержаться на работе дольше чем на месяц. Любит легкую жизнь и часто совершает махинации, чтобы заработать деньги. Несмотря на свои недостатки, он любящий отец, который обычно приходит к своему сыну. В течение 2 сезона, под влиянием своей богатой новой подругой Кэндес, Бакстер оставляет свой беззаботный путь и становится продавцом автомобилей.
 Френч Стюарт в роли шеф-повара Руди
Шеф-повар в ресторане, где Кристи работает официанткой. Доминирующий и сложный человек, Руди относится высокомерно по отношению к другим людям. Он хвастливый, часто кричит на своих подчиненных без лишних слов, и не колеблясь, готов унизить любого, кто выступит против него. Он скрывает своё прошлое от людей, но во время его отношений с Бонни раскрывается что он бисексуальное фетишист с дорогими вкусами и увлечениями, который любит красть еду из ресторана.
 Спенсер Дэниелс в роли Люка
Молодой выпускник, который любит получать удовольствие от жизни и приключений. Он встречается с Вайолет в течение года и сделал её беременной. Люк часто курит марихуану, но всегда пытается доказать Кристи, что он не настолько безумен, как ей кажется. Он, кажется, искренне любят Вайолет, оставаясь рядом с ней и поддерживая её на протяжении всей её беременности, и он зачастую более чувствителен к Кристи, чем её собственные дети, возможно потому, что его родители религиозные фанатики, с которыми он старается не связываться.
 Блейк Гаретт в роли Роско

Сын Кристи и Бакстер, брат Вайолет. Неразумный и своевольный, даже для своего возраста, он любит и боготворит своего отца, даже если он не самый лучший пример для подражания.
 Мими Кеннеди в роли Марджори Армстронг
Старый друг, ставший врагом, и снова ставший другом, Бонни, которая встречает Кристи в Обществе Анонимных Алкоголиков, и они становятся большими друзьями. У неё было много проблем с алкоголем и наркотиками в прошлом, и сейчас переживает большую угрозу после того, как ей диагностировали рак молочной железы.
 Джейми Прессли в роли Джилл Кендалл
Новый член ОАА, подопечная Кристи. Джилл богата, но склонна к рецидивам и агрессивному поведению.
 Бет Холл в роли Венди Харрис.
Посетительница на встречах АА , которая часто плачет. Она является медсестрой и членом Менса.

Второстепенные персонажи 

 Кевин Поллак в роли Алвина Билетникоффа

Отец Кристи и бывший бойфренд Бонни, который сбежал от них, когда Кристи родилась. Когда Кристи нашла Алвина он был женат и имел двух сыновей. Он любит Кристи и делает всё чтобы помочь ей. Алвин и Бонни первоначально относились друг к другу с презрением и ненавистью за различные ошибки, который каждый из них делал в своем прошлом, но они возродили свои отношения после того, как его жена ушла от него, и он пережил сердечный приступ. В сезоне 2 у Алвина случается второй сердечный приступ во время занятия любовью с Бонни, и он умирает.
 Октавия Спенсер в роли Реджины Томпкинс

Член анонимных алкоголиков и финансовый менеджер, которая присвоила себе деньги своих клиентов, и в настоящее время готовится отбывать тюремное заключение. Близкий друг Кристи и Бонни, с которой у неё бывают периодические конфликты. В середине сезона 2, она досрочно выходит после года заключения и становится христианинкой.
 Кортни Хенгелер в роли Клаудии
Богатая и пафосная бывшая жена Габриэля, которая после развода взяла на себя руководство ресторана вместо него и временно назначила Кристи в качестве менеджера.
 Регги Де Леон в роли Пола
Молчаливый и покорный су-шеф.
 Дон МакМанус в роли Стива Каспера
Член общества анонимных алкоголиков. Стив является хорошим, но пугающим адвокатом и иногда помогает Кристи, которая становится его стажёром во втором сезоне. В 3 сезоне ненадолго завязывает несерьёзные отношения с Бонни.
 Сара Рю в роли Кендис Хаес

Богатая девушка Бакстера, под влиянием которой он исправился. Кристи изначально одностороннее соперничает с ней, пока они обе не начинают спарринг в 3 сезоне, когда отец Кендис начинает встречаться с Кристи.
 Дэвид Крамхолц в роли Грегори Маншника
Профессор психологии в колледже Вайолет и её жених.
 Джонни Койн в роли Виктора Перугяна
Бывший домовладелец Кристи, армянского происхождения. Во втором сезоне начинает встречаться с Марджори, а в третьем женится на ней.
 Эмили Осмент в роли Джоди Хаббард
Молодая наркоманка, которой пытаются помочь Кристи и Бонни. Позже она умирает от передозировки наркотиков.
 Уильям Фихтнер в роли Адама Янаковски
Инвалид, новый любовный интерес Бонни. Бывший каскадер с которым она познакомилась по телефону после того, как он набрал неверный номер.

Производство 
«Мамочка» был один из многих проектов телеканала CBS и Warner Bros, который был заказан в декабре 2012 году, как часть нового 4-х летнего контракта Чака Лорри с телекомпанией Warner, который начался в сентябре 2013 года. 9 мая телеканал объявил о заказе сериала. Через неделю телесеть анонсировала тайм-слот для него. CBS решил поставить шоу в понедельник, в 9:30 вечера, сразу после ситкома «Две девицы на мели». Тем не менее, после отмены новинки «Мы мужчины», сериал «Две девицы на мели» переехал на тайм-слот в 8:30 вечера, став рядом с повтором шоу «Теория Большого взрыва», занимающего тайм-слот в 9 вечера до премьеры нового сезона «Майк и Молли», которая состоялась 4 ноября 2013. Телесериал получил заказ на полный сезон, состоящий из 22 серий, уже 18 октября 2013. 13 марта 2014 CBS продлила сериал на второй сезон.

Эпизоды

Награды и номинации 
«Мамочка» была представлена на премии People’s Choice Awards в трех номинациях: «Любимая новая ТВ комедия» и «Любимая комедийная киноактриса» в которой участвовали и Анна Фэрис, и Эллисон Дженни.

Примечания

Ссылки 
 
 

Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Телесериалы США, завершённые в 2021 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Наркокультура конопли
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы, созданные Чаком Лорри